IUML oder Iuml können bedeuten:

 Indian Union Muslim League, eine politische Partei in Indien
 &Iuml; oder &iuml;, die HTML-Kodierungen für Ï oder ï